Höhere Pflanzen steht für:

 Gefäßpflanzen 
 Pflanzen mit Kormus